La Greater Los Angeles Area  è un'area metropolitana degli Stati Uniti d'America, sviluppata attorno alla città di Los Angeles, in California. Si sviluppa su cinque contee nella parte meridionale dello stato e, precisamente, quelle di Los Angeles, Orange, San Bernardino, Riverside e Ventura. Localmente è chiamata anche Southern California, SoCal o The Southland. I residenti della Contea di Los Angeles e coloro che abitano al di fuori della regione spesso si riferiscono ad essa come L.A.

Altri progetti 

Aree metropolitane della California
Los Angeles
Contea di San Bernardino